Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки Саня Мирза и Мартина Хингис не защищали свой титул, однако обе приняли участие в турнире. Мирза в паре с Барборой Стрыцовой добралась до финала, а Хингис с Коко Вандевеге выбыли во втором раунде.

Посев 
Первые четыре сеяные пары начинают турнир со второго раунда.

  Каролин Гарсия /  Кристина Младенович (Второй раунд)
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань (Полуфинал)
  Саня Мирза /  Барбора Стрыцова (Финал)
  Коко Вандевеге /  Мартина Хингис (Второй раунд)
  Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (Титул)
  Тимея Бабош /  Ярослава Шведова (Четвертьфинал)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Второй раунд)
  Юлия Гёргес /  Каролина Плишкова (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Уханя по теннису 2016